

Események 
 i. e. 1830: Az amurrú származású Ibbi-Szín dinasztiát alapít Babilonban. Az Óbabiloni Birodalom kezdete.
 Középső minószi korszak Krétán.
 Mári az Eufrátesz felső folyásánál, egy virágzó állam központja
 Egyiptomban a Középbirodalom fénykora

Fontosabb személyek

Uralkodóházak

Egyiptom

Mári

Babilon

Találmányok, felfedezések 
 Szőlőművelés elterjedése a Balkán félszigeten.
 Hatvanas számrendszer, matematika, csillagászat, grammatika fejlődése, szótárak, lexikonok  Óbabilonban.

Évtizedek és évek
Az időszámításunk előtti 19. század i. e. 1801-től i. e. 1900-ig tart.

-81